The Courageous Coward – film del 1919 diretto da William Worthington
The Courageous Coward – film del 1924 diretto da Paul Hurst